Selon l'orthographe, Yū, Yuu ou Yu ou peut avoir différents usages.

Nom propre

Prénom 
Yū ou Yu ou Yuu est un prénom japonais pouvant être masculin ou féminin.

Ce prénom est porté par :
 Yū Asakawa (1975-), une seiyū (doubleuse) japonaise ;
 Yū Miyake (1973-), compositeur et ingénieur du son ;
 Yū Suzuki (1958-), game designer ;
 Yū Watase (1970-), mangaka ;
 Yu, un personnage fictif de la série Stargate SG-1 ;
 Yû Kanda, un personnage fictif du manga D.Gray-man ;
 Yu Tendo, un personnage de la série Beyblade: Metal ;
 Yuu, le nom de scène de Yumi Nakashima, chanteuse du groupe GO!GO!7188 ;
 Yuu, un personnage fictif de la série d'animation Noein ;
 Yuu, un chanteur japonais appartenant aux ex groupes : ZUCK, 176BIZ, Betty, Never Crazy et Waru Zuck.

Patronyme 

 Yu Bin (1967-), joueur de go professionnel chinois ;
 Bin Yu (1969-), statisticienne sino-américaine ;
 Cécile Yu So-sa (1761-1839), laïque chrétienne coréenne, martyre et sainte ;
 Yu Chaohong (1975-), athlète chinois, spécialiste de la marche ;
 Yu Jing (1985-), championne olympique chinoise en patinage de vitesse ;
 Karen Yu (1980-), femme politique taïwanaise ;
 Yu Keng (18??-1905), diplomate de la dynastie Qing ;
 Yu Keping (1959-), universitaire chinois ;
 Yu Li (c. 937-978), le troisième et dernier souverain de l'État des Tang du Sud pendant la période des cinq dynasties et des dix royaumes de la Chine impériale ;
 Lizzie Yu Der Ling (1885-1944), écrivaine sino-américaine ;
 Yu Luojin (1946-), écrivaine chinoise ;
 Miri Yū (1968-), romancière japonaise, d'origine coréenne ;
 Yu Myeong-Hee (1954-), microbiologiste sud-coréenne ;
 Nellie Yu Roung Ling (1889-1973), danseuse et styliste chinoise républicaine ;
 Pierre Yu Chong-nyul (1836-1866), martyr coréen, saint ;
 Yu Seung-mok (1969-), acteur sud-coréen ;
 Yu Shumei (1977-), biathlète chinoise ;
 Yu Sun-bok (1970-), pongiste nord-coréenne ;
 Yu Xuanji (844-871), poétesse chinoise de la dynastie Tang ;
 Yu Yang (1986-), championne olympique chinoise en badminton ;
 Yisa Yu (1983-), chanteuse chinoise.

Pseudonyme 
Yu peut désigner :
 Yu (1988-), le guitariste du groupe d'électro-pop allemand Cinema Bizarre ;
 yU, un chanteur et compositeur de hip hop, membre du groupe Diamond District originaire de Washington DC.

Géographie 

 xian de Yu, une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 xian de Yu, une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine ;
 Yu, une rivière de Chine.

Autres 
Yu peut désigner :
 Yu, une super famille de polices d’écriture japonaise ;
 Yu le Grand, dans la mythologie chinoise, le premier monarque légendaire chinois de la dynastie Xia ;
 Yū Yū Hakusho, un manga de Yoshihiro Togashi.

Nom commun 
yu peut désigner :
 yu, un petit salut ressemblant à un signe de la tête, différent du rei : salutation standard ;
 yu, une position sexuelle inventée par Mr Cesco-Cancian ;
 yu, une lettre cyrillique ;
 yu, un instrument de musique chinois (orgue à bouche).

Sigle 

YU est un sigle pouvant désigner :
 Yale University (en français, université Yale), une université privée américaine située à New Haven dans le Connecticut.

Code 
YU est un code pouvant signifier :
 Yougoslavie .yu, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) ; il est toujours utilisé par la Serbie et le Monténégro bien que .rs et .me soient réservés ;
 Serbie-et-Monténégro (République fédérale de Yougoslavie), selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l’OTAN, code alpha-2.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme japonais
Prénom japonais
Prénom épicène
Code